

Editoria 
Independent o The Independent è il nome dei quotidiani:
Irish Independent – quotidiano irlandese con sede a Dublino
The Independent – quotidiano online britannico